

Armi 

 M16 – fucile d'assalto utilizzato dallo US Army dalla guerra del Vietnam sino alla fine del XX secolo..

Astronomia 

 M16 – numero del Catalogo di Messier della Nebulosa Aquila

Musica 

 M-16 – decimo album del gruppo thrash metal tedesco Sodom